Гаплогруппа K1a2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 K1a2a G5773A
 K1a2a1 C4748T, G13368A, T16189C!
 K1a2a2 C7918T
 K1a2b T8005C
 K1a2c T4216C, G7775A
 K1a2d A8725G

Палеогенетика

Неолит

Энеолит 
Балканский халколит
 I2509 — 4452–4354 cal.BCE — Джулюница, Болгария — Ж — K1a2.

Баденская культура 
 I5117 / HUNG848 — Mezőcsát-Hörcsögös — Венгрия — 3400–3000 BCE — М — K1a2 : G2a2a1a2

Бронзовый век 
Минойская цивилизация
 I9131 —  — Гераклион, Крит — Греция — 2900–1900 или 2210–1680 BCE — Ж — K1a2.

Западноанатолийская цивилизация
 I2499 —  — Ыспарта (ил), Турция — 2836-2472 BCE — Ж — K1a2.

Ханаан
 SI-09 — ERS1790730.SG — Сидон, Ливан — 1800–16003,650b — Ж — K1a2.

Примечания 
Субклады

Примечания

Публикации 
2015
 
2016
 
2017
 
 
 
2018
 
 
2019
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree — K1a2

См. также 

Гаплогруппа K1 (мтДНК)